Wangen kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Wangen, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Wangen (distrikt), ett tidigare amtsbezirk i kantonen Bern
 Wangen an der Aare, ort och kommun i kantonen Bern, 
 Wangen bei Olten, ort och kommun i kantonen Solothurn, 
 Wangen bei Dübendorf, ort i kantonen Zürich, 
 Wangen, Schwyz, ort och kommun i kantonen Schwyz,

Tyskland 

 Wangen, Nebra – ort och tidigare kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Wangen, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Wangen im Allgäu, stad i Baden-Württemberg